Die Kunming Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Anning (Kunming). Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 22. bis 28. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Kunming Open 2019 fand vom 20. bis 21. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Anning (Kunming)